Ранчо Хукила има више значења:

 Ранчо Хукила (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Хукила (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику